Oberwies ist der Ortsname von
 Oberwies, Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

 Oberwies (Gauting), Ortsteil der Gemeinde Gauting, Landkreis Starnberg, Bayern
 Oberwies (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Oberwies (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Oberwies (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberwies (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Oberwiese
 Oberwiesen (Begriffsklärung)